Подрезов — фамилия:
 Подрезов, Василий Николаевич (1925—1943) — пионер-герой, подпольщик.  
 Подрезов, Евгений Николаевич (род. 1942) — советский и российский тренер по боксу.
 Подрезов, Георгий Кондратьевич (1925—1994) — звеньевой колхоза «Ленинский путь» Куйтунского района Иркутской области.